Dulken ist ein Familien- und ein Ortsname:
 Stephen van Dulken, britischer Schriftsteller
 Dulken, historischer Name des Ortes Dullen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Duły, Ort im Powiat Olecko, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen